Flavi Gracià, (Sírmium, Pannònia, 359- 383), emperador romà d'occident (375 -383)
 Gracià Funari, (~290, Cibalis, Pannònia - ?), militar i governador romà, pare dels emperadors Valentinià I i Valent
 Gracià (fill de Teodosi I), fill de Teodosi I el Gran
 Gracià (usurpador), usurpador del tron imperial romà el 407
 Gracià (jurista) (segles  i ), monjo considerat el pare del dret canònic
 Gracià de Kotor (segle XV-XVI), germà llec agustinià, venerat com a beat
 Gracià de Tours (Itàlia?, segle III - Tours, Aude, ~307), primer bisbe de Tours venerat com a sant per diverses confessions cristianes